

Нобелевская премия () — одна из наиболее престижных международных премий, присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.

Нобелевские премии учреждены в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля — шведского изобретателя динамита и химика.

В завещании Нобеля предусматривалось выделение средств на награды представителям только пяти направлений:

 литература (присуждается с 1901 года, в Швеции);
 физика (присуждается с 1901 года, в Швеции);
 химия (присуждается с 1901 года, в Швеции);
 физиология или медицина (присуждается с 1901 года, в Швеции);
 содействие установлению мира во всём мире (присуждается с 1901 года, в Норвегии).
Кроме того, вне связи с завещанием Нобеля, с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждаются также премия его имени по экономике. Она присуждается на тех же условиях, что и другие нобелевские премии. В дальнейшем правление Фонда Нобеля решило более не увеличивать количество номинаций.

Лауреаты

1900-е годы

1910-е годы

1920-е годы

1930-е годы

1940-е годы

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Примечания 

Нобелевские премии